Концешти има више значења:

 Концешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Концешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Концешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Концешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Концешти (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Концешти (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Концешти (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији